Клешнево — название населённых пунктов:

Россия 
 Клешнево — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Клешнево — деревня в Ржевском районе Тверской области.